

Toponyme 
Saint-Bonnet est le nom de nombreuses  communes ou anciennes communes françaises, nommées d'après l'évêque de Clermont, saint Bonnet. La plupart d'entre elles sont situées dans le Massif central (Auvergne, Limousin, Forez).

Communes actuelles 
 Allier : 
 Saint-Bonnet-de-Four 
 Saint-Bonnet-de-Rochefort
 Saint-Bonnet-Tronçais
 Hautes-Alpes : Saint-Bonnet-en-Champsaur
 Cantal : 
 Saint-Bonnet-de-Condat 
 Saint-Bonnet-de-Salers
 Charente : Saint-Bonnet
 Charente-Maritime : Saint-Bonnet-sur-Gironde 
 Corrèze : 
 Saint-Bonnet-Avalouze
 Saint-Bonnet-Elvert  
 Saint-Bonnet-la-Rivière
 Saint-Bonnet-l'Enfantier
 Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle
 Saint-Bonnet-près-Bort
 Drôme : Saint-Bonnet-de-Valclérieux 
 Gard : 
 Saint-Bonnet-de-Salendrinque
 Saint-Bonnet-du-Gard
 Isère : Saint-Bonnet-de-Chavagne
 Loire : 
 Saint-Bonnet-des-Quarts
 Saint-Bonnet-le-Château
 Saint-Bonnet-le-Courreau
 Saint-Bonnet-les-Oules
 Haute-Loire : Saint-Bonnet-le-Froid
 Lozère : 
 Saint-Bonnet-de-Chirac 
 Saint-Bonnet-de-Montauroux
 Maine-et-Loire : Le Puy-Saint-Bonnet 
 Puy-de-Dôme : 
 Saint-Bonnet-le-Bourg
 Saint-Bonnet-le-Chastel 
 Saint-Bonnet-lès-Allier
 Saint-Bonnet-près-Orcival 
 Saint-Bonnet-près-Riom
 Rhône : 
 Saint-Bonnet-de-Mure
 Saint-Bonnet-des-Bruyères 
 Saint-Bonnet-le-Troncy 
 Saône-et-Loire : 
 Saint-Bonnet-de-Cray 
 Saint-Bonnet-de-Joux
 Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne
 Saint-Bonnet-en-Bresse
 Haute-Vienne :
 Saint-Bonnet-Briance
 Saint-Bonnet-de-Bellac

Anciennes communes 
 Allier :
 Saint-Bonnet-de-Bellenave, ancienne commune aujourd'hui intégrée à Bellenaves ;
 Saint-Bonnet-et-Saint-Jean, ancienne commune aujourd'hui intégrée à Yzeure ;
 Saint-Bonnet-le-Désert, ancien nom (jusqu'en 1893) de Saint-Bonnet-Tronçais ;
 Saint-Bonnet-Tizon, ancienne commune de l'Allier, auj. intégrée à Bellenaves.

 Corrèze :
 Saint-Bonnet-le-Pauvre, ancien nom (jusqu'en 1920) de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle ;
 Saint-Bonnet-le-Port-Dieu, ancien nom (jusqu'en 1871) de Saint-Bonnet-près-Bort.

Autres lieux 
 Rhône :
 Saint-Bonnet-le-Froid, lieu-dit de la commune de Chevinay, siège d'un château dans les Monts du Lyonnais sur la route départementale 113 entre le col de la Luère et le col de Malval, d'altitude 756 m.
 Yonne :
 Ancien monastère de Saint-Bonnet, commune de Levis.

Patronyme 
Saint-Bonnet est également un patronyme notamment porté par :
 Antoine Blanc de Saint-Bonnet (1815-1880), philosophe et sociologue français ;
 Fredol de Saint-Bonnet (12?-1289), prélat français du  ;
 Georges Saint-Bonnet (1898-1963), homme d’affaires français, journaliste, écrivain, homme politique, puis guérisseur et maître spirituel ;
 Jean de Saint-Bonnet (1652-1702), jésuite astronome, fondateur de l'observatoire du Collège de la Trinité à Lyon ;
 Jean de Saint-Bonnet de Toiras (1585-1636), militaire et aristocrate français ;
 Jeanne Saint-Bonnet (1889-1984), actrice et chanteuse française ;

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme